Mauro (voornaam), een variant op de naam Maurus in veel Romaanse talen
fra Mauro, Italiaanse monnik en cartograaf
Mauro Manuel, Angolees asielzoeker
Ezio Mauro, Italiaans krantenredacteur
Giovanni Mauro (politicus) Italiaans politicus
Giovanni Mauro (dichter), Italiaanse dichter
Giovanni Mauro (scheidsrechter), Italiaans voetbalscheidsrechter
Humberto Mauro, Braziliaanse filmpionier
Iwein Mauro, Belgisch ornitholoog
Johnny Mauro, Amerikaans autocoureur
Mauro Pawlowski, Belgisch zanger/gitarist
Mauro Ramos, Braziliaans voetballer
broeder Mauro, de naam van paus Gregorius XVI voor zijn pausschap
Mauro dos Santos, Argentijns voetballer